James Danielli (1911-1984) – biologo inglese
 Michel Cesare Danielli (m. 1835/1837) – pittore italiano 
 Rosa Danielli (1901-1973) – agente segreto del SIM attivo nell'Africa orientale
 Simon Danielli (n. 1979) – ex rugbista a 15 britannico

Pagine correlate 
Danieli